Mazurkiewicz – polskie nazwisko. 27 stycznia 2022 r. nazwisko to nosiło 16 617 polskich obywateli.

Osoby o nazwisku Mazurkiewicz 
 Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (1963–2008) – polski działacz polityczny
 Anna Mazurkiewicz (ujednoznacznienie)
 Antoni Mazurkiewicz (1877–1963) – pierwszy proboszcz parafii św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy
 Antoni Mazurkiewicz – polski profesor informatyk
 Bolesław Mazurkiewicz (ur. 1931) – polski profesor Politechniki Gdańskiej
 Dionizy Mazurkiewicz (1845–1902) – polski lekarz, radny, uczestnik powstania styczniowego
 Eugeniusz Mazurkiewicz (1928–2011) – polski nauczyciel akademicki i polityk
 Feliks Jan Mazurkiewicz (1896–1945) – major piechoty Wojska Polskiego
 Franciszek Mazurkiewicz (1901–1944) – polski wojskowy
 Jan Mazurkiewicz (ujednoznacznienie)
 Ladislao Mazurkiewicz (1945–2013) – urugwajski piłkarz
 Ludmiła Mazurkiewicz (1928–1997) – polska działaczka kulturowa
 Marek Mazurkiewicz (ur. 1931) – polski doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny
 Piotr Mazurkiewicz (ur. 1960) – polski prezbiter, wykładowca akademicki
 Roman Mazurkiewicz – polski historyk literatury polskiej.
 Roman Wiktor Mazurkiewicz (1887–1967) – powstaniec wielkopolski, burmistrz Lwówka i Grodziska Wlkp., kompozytor
 Sławomir Mazurkiewicz (ujednoznacznienie)
 Stefan Mazurkiewicz (1888–1945) – polski matematyk
 Tadeusz Mazurkiewicz (1887-1968) - polski dyrygent, dyrektor teatrów, poseł na Sejm
 Tomasz Mazurkiewicz (ur. 1981) – piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Waldemar Mazurkiewicz (ur. 1938) – funkcjonariusz SB pracujący jako szyfrant wywiadu w Nowym Jorku (przeszedł na stronę Amerykanów)
 Wiesława Mazurkiewicz (ur. 1926) – polska aktorka
 Władysław Mazurkiewicz (ujednoznacznienie)
 Włodzimierz Mazurkiewicz (1875–1927) – pionier polskiego lotnictwa, inżynier, dziennikarz, pedagog, działacz społeczny
 Wojciech Mazurkiewicz (1956–2007) – polski dziennikarz, poeta, autor słuchowisk i skeczy radiowych

Inne 
 (27975) Mazurkiewicz – planetoida

Przypisy